Андегра́унд или андергра́унд ( — подземный) может означать:
 Андеграунд — ряд художественных направлений в современном искусстве, противопоставляющих себя массовой культуре.
 «Андерграунд» — фильм Эмира Кустурицы 1995 года.
 Underground — торговая марка неформальной одежды и обуви.

Игры 
 Medal of Honor: Underground — шутер от первого лица про вторую мировую войну выпущенный Electronic Arts в конце 2000 года.
 Need for Speed: Underground — аркадная гоночная игра, выпущенная фирмой Electronic Arts в 2003 году.
 Need for Speed: Underground 2 — её продолжение, выпущенное в 2004 году.
 Tony Hawk's Underground — компьютерная игра, выпущенная фирмой Activision в 2003 году.
 Tony Hawk's Underground 2 — её продолжение, вышедшее в 2004 году.

См. также 
 Андеграунд Пейсли — название американской альтернативной рок-сцены.
 Лондонский метрополитен